Esperando la carroza puede referirse a:

 Esperando la carroza (1962), obra de teatro escrita por Jacobo Langsner.
 Esperando la carroza (1985), película dirigida por Alejandro Doria sobre la obra de Jacobo Langsner.
 Esperando la carroza (2009), segunda parte de la película, dirigida por Gabriel Condron sobre un guion de Jacobo Langsner.
 Esperando la carroza (2010), musical basado en la obra de Jacobo Langsner, adaptada por Héctor Presa, con música de Ángel Mahler.